Valérien steht für:

 Valérien (Rebsorte), eine französische Rebsorte

Valérien ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Valérien (1923–2012), deutscher Sportjournalist, Moderator und Autor
 Malo Valérien (* 1992), deutscher Basketballspieler